Смирно́ва — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы

А 
 Смирнова, Авдотья Андреевна (Дуня Смирнова; род. 1969) — советский и российский журналист, литературный критик и сценарист, телеведущая, кинорежиссёр, публицист.
 Смирнова, Алевтина Валентиновна (1941—2007) — советская и российская ткачиха, Герой Социалистического Труда.
 Смирнова, Александра Осиповна (урождённая Россет; 1810—1882) — русская мемуаристка, фрейлина императриц Марии Фёдоровны и Александры Фёдоровны.
 
 
 Смирнова, Антонина Ивановна (род. 1929) — советский педагог в Калининской области, Герой Социалистического Труда.

В

Г

Д 
 Смирнова, Дая Евгеньевна (1934—2012) — советская и российская актриса, журналист, киновед.
 Смирнова, Диана Алексеевна (1925—2021) — советский и российский художник народных промыслов, специалист в области кружевоплетения.

Е 
 Смирнова, Евгения Сергеевна (в замужестве Долгорукова; 1770—1804) — жена поэта князя Ивана Михайловича Долгорукова, воспетая им во многих стихотворениях.
 
 
 Смирнова, Елизавета Михайловна (1908—1999) — советская сценаристка, киновед, редактор и педагог.

З 
 Смирнова (Лагузова), Зинаида Евграфовна (1923 — ?) — советская доярка, Герой Социалистического Труда.
 Смирнова, Зоя Ананьевна (1928—2022) — советский строитель в Костромской области, Герой Социалистического Труда.

И

К 
 Смирнова, Кира Петровна (1922—1996) — советская и российская актриса.
 Смирнова, Клавдия Ивановна (1909—1976) — советский педагог.
 Смирнова (Дюпина), Кристина Сергеевна (род. 1991) — российская биатлонистка.

Л 
 
 Смирнова, Любовь Евгеньевна (род. 1944) — советская рабочая из Татарской АССР, Герой Социалистического Труда.

М 
 Смирнова, Маргарита Андреевна (1927—2022) — советская детская писательница, журналист, редактор, заслуженный работник культуры Марийской АССР.
 
 
 Смирнова, Матрёна Платоновна (1913—1981) — русская поэтесса.

Н

О

С 
 
 Смирнова, Софья Ивановна (1852—1921) — русская писательница, драматург и публицист.

Т 
 Смирнова, Таисья Алексеевна (1902—1908) — Герой Социалистического Труда

Э 
 Смирнова, Энгелина Сергеевна (род. 1932) — советский и российский историк, специалист по истории древнерусского искусства.

Ю 
 
 Двойные фамилии 
 Смирнова-Замкова, Александра Ивановна (1880—1962) — советский патологоанатом.
 Смирнова-Искандер, Александра Васильевна (1896—2000) — советский театральный режиссёр.
 Смирнова-Марцинкевич, Светлана Сергеевна (род. 1987) — российская актриса.
 Смирнова-Ракитина, Вера Алексеевна (1908—?) — советский автор биографических книг и исторических романов.
 Смирнова-Сазонова, Софья Ивановна (1852—1921) — русская писательница.

 Деревня 
 Смирнова — деревня в Пышминском районе Свердловской области России.